Beck Tamás (1929–2014) kereskedelmi miniszter (1988–1990)
 Beck Tamás (1976–) Petri-díjas író, költő
 Beck Tamás (1990–2009) labdarúgó (Győri ETO)